Виктор Каминский: Каминский, Виктор Евстафьевич (род. 1953) — советский украинский композитор.
 Каминский, Виктор Кириллович (1808—1856) — русский писатель, педагог.